(« Le dernier train pour la maison » en anglais) est un titre pouvant faire référence à :

Album 
 , album de Foghat sorti en 2010 ;

Chansons 
 Last Train Home, chanson de Pat Metheny, parue sur l'album Still Life (Talking) en 1987 ;
 Last Train Home, chanson de Lostprophets, parue sur l'album Start Something et sortie en 2004 ;
 Last Train Home, chanson de John Mayer, parue sur l'album Sob Rock et  sortie en 2021.